Palamas (gemeente), sedert 2011 een fusiegemeente in de Griekse bestuurlijke regio Thessalië
Kostís Palamás, Nieuwgrieks dichter
 Gregorius Palamas, Oosters-Orthodox kerkvader